Jamais seul peut faire référence à :

 Jamais seul, album de Johnny Hallyday sorti le  ;
 Jamais seul, chanson de cet album ;
 Jamais seul (),  de la  de Doctor Who.